La expresión Camino Soria puede referirse a:
 El álbum Camino Soria (1987), del grupo de pop español Gabinete Caligari.
La canción Camino Soria (1987), contenida en el anterior.